Бондале́тов — русская фамилия. Известные носители:

 Бондалетов, Василий Данилович (1928—2018) — советский и российский лингвист-русист, профессор.
 Бондалетов, Иван Васильевич (1911—1983) — советский хозяйственный, государственный и партийный деятель.

 См. также
 Бандалетов, Сергей Михайлович (1918—1985) — советский казахстанский учёный-геолог.